Ženská dvouhra BGL Luxembourg Open 2021 probíhala na přelomu první a druhé polovině září 2021. Do singlové soutěže lucemburského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo třicet hráček. V roce 2020 se turnaj pro pandemii covidu-19 nekonal. Obhájkyní titulu z roku 2019 byla Lotyška Jeļena Ostapenková, která nestačila ve finále na Claru Tausonovou.

Vítězkou se stala nenasazená Dánka Clara Tausonová, jež ve finále zdolala lotyšskou turnajovou trojku a obhájkyni trofeje Jeļenu Ostapenkovou po třísetovém průběhu 6–3, 4–6 a 6–4. V probíhající sezóně a své kariéře si připsala druhé turnajové vítězství na okruhu WTA Tour, když navázala na březnový triumf z Lyonu.

Nasazení hráček 
Dvě nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Luxembourg Open
WTA Tour 2021